Flatasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flatasjön (Dalums socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun,  (4,2 ha)
Flatasjön (Mjöbäcks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn